Muryson – herb szlachecki
 Aleksander Morrison (Muryson) – szkocki kapitan piechoty armii koronnej.

Zobacz też